

Топоніми 
Наріта (Івате)
Наріта (Міяґі)
Наріта (Тіба)

Інше 
Міжнародний аеропорт Наріта